Первая лига 1951 () — 14-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1951
Албания
1951 год в Албании